Never Alone (2 Brothers on the 4th Floor), single van de Nederlandse formatie 2 Brothers on the 4th Floor
 Engelse titel van Je vecht nooit alleen, de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival in 2011, uitgevoerd door 3JS.
 Never Alone (computerspel), computerspel uit 2014